Timeabout, — первый корейскоязычный мини-альбом японской певицы Yukika. Выпущен 7 апреля 2021 года лейблом Ubuntu Entertainment при поддержке YG Plus. Это первый мини-альбом, выпущенный лейблом Ubuntu Entertainment, и первый мини-альбом, выпущенный Юкикой, после ухода из Estimate Entertainment в ноябре 2020 года. Выпущен в рамках трилогии «Time» () и является первой её составляющей. Продюсером альбома выступил южнокорейский композитор и автор песен Ли Дэхён.

История 
21 февраля 2021 года Ubuntu Entertainment объявили, что Юкика Тэрамото выпустит свой новый мини-альбом в первой половине года, опубликовав тизер-фото с подписью «Past: Illusion One» (). Первый сингл с альбома был анонсирован 24 февраля и назывался «애월 (愛月)» (; ). Выпущен 2 марта и дебютировал в чарте Gaon на 143 месте. Календарь релизов, который показывал даты выпуска трек-листа, концептуальных фотографий, видео-попурри, тизера музыкального клипа на заглавный сингл альбома, самого клипа и мини-альбома, был опубликован 25 марта. Вместе с тем было сообщено, что мини-альбом будет выпущен 7 апреля 2021 года.

Выпуск 
Мини-альбом был выпущен 7 апреля в форматах цифровой дистрибуции, стриминга и компакт-диска, который, в свою очередь, делится на две версии: жёлтую и синюю. Музыкальный клип на заглавный сингл «Insomnia» () выпущен в тот же день. В клипе рассказывается история Юкики, которая путешествует в прошлое, чтобы замотивировать себя в детском возрасте начать заниматься музыкой. На протяжении всего видео появляются кадры часов, которые заполняются водой по окончании клипа.

Продвижение 
Юкика, в апреле, после релиза мини-альбома, выступала на Show Champion и The Show с синглом «Insomnia», чтобы прорекламировать свой новый мини-альбом.

Композиция альбома 
Timeabout, состоит из шести треков:

«Leap forward» ()  
Является вступлением к альбому, написан тональностью си мажор с ритмом 115 ударов в минуту.

Продюсером композиции выступил южнокорейский композитор Memme. Он же занимался сведением, аранжировкой и составлял композицию песни. Песня написана в смеси жанров сити-попа и электронной музыки и описывается как «поездка на машине по пустым улицам города».

«Insomnia» () 
Является заглавным треком альбома, написан тональностью до минор c ритмом 105 ударов в минуту.

Продюсерами трека выступили южнокорейские композиторы, авторы песен и музыканты N!ko, Им Сухо и Ким Вун. Они же занимались написанием текста песни, составлением композиции и аранжировкой. Гитару и барабаны исполнил Им Сухо, бас — Ким Вун, а синтезатор — N!ko. Песня написана в смеси жанров сити-попа и грува и описывается как «придающая ощущение нескончаемого сна».

«애월 (愛月)» (; ) 
Песня написана тональностью ми-бемоль минор с ритмом 104 удара в минуту.

Продюсером трека выступил южнокорейский певец и композитор Muzie. Он же занимался написанием текста песни, составлением композиции и вносил правки в голос Юкики. Гитару исполнил южнокорейский музыкант Ли Тхэвок, а синтезатор исполнили SpaceCowboy и Jade. Песня написана в жанре сити-попа.

«TIME TRAVEL» () 
Песня написана тональностью соль мажор с ритмом 109 ударов в минуту.

Продюсерами трека выступили южнокорейские и канадские композиторы Bull$EyE, Boran и Aaron.H. Все втроём занимались аранжировкой, написанием текста песни и составлением композиции. Песня написана в жанре сити-попа и отличается исполнением медных духовых инструментов.

«비밀리에» (; ) 
Песня написана тональностью до мажор с ритмом 121 удар в минуту.

Продюсером трека выступил южнокорейский автор песен и композитор Dr.JO, написавший трек «O.O» для NMIXX. Он же занимался написанием текста песни, составлением композиции и аранжировкой. Песня написана в смеси жанров сити-попа и диско-попа.

«별방울 (PUNG!)» (; ) 
Песня написана тональностью си минор с ритмом 101 удар в минуту.

Продюсерами трека выступили южнокорейские композиторы и авторы песен Пак Мунчи, известная продюсированием трека «Flash» для Квон Ынби, Dalchong и Ан Шинэ. Все втроём занимались написанием текста песни, составлением композиции, но аранжировку выполняла одна Пак Мунчи. Песня написана в смеси жанров сити-попа и соула и описывается как «создающая эффект погружения в атмосферу невесомости».

Список композиций

Участники записи и студии

Студии 
 JYP Publishing — дистрибуция
 NX Archive, Inc. — дистрибуция
 YG Plus — дистрибуция
 NX Archive Studio — микширование
 Honey Butter Studio — мастеринг, звукозапись, микширование
 IGGY Studio — звукозапись
 BIXIZ XOUND — микширование
 DART Studio — микширование
 GLAB Studios — микширование

Участники записи

Вокал 
 Тэрамото Юкика — вокал

Бэк-вокал и работа над голосом 
 Ким Сохён — бэк-вокал
 Muzie — постановка голоса
 Ким Арум — постановка голоса, бэк-вокал
 Ян Хиджин — бэк-вокал
 Ким Субин — правки по вокалу
 PERRIE — бэк-вокал
 Dalchong — бэк-вокал

Инструменты 
 Хо Чжинву — синтезатор
 N!ko — синтезатор, аранжировка синтезатора
 Jade — синтезатор, аранжировка синтезатора
 Ли Тхэвок — гитара
 Ким Кванхун — гитара
 Ли Мунки — гитара
 Ким Сонсу — бас

Текст песни 
 Limgo — слова
 X.Q — слова, композиция
 Ан Шинэ — слова, композиция
 Muzie — слова, композиция
 Dalchong — слова, композиция

Цифровая обработка 
 Пак Чжонён — мастеринг
 Чхве Чжэён — микширование
 mOnSteR nO.9 — микширование
 Team AMG — микширование
 Шин Бонгвон — микширование
 Ли Сунсиль — звукозапись, микширование
 Jade — композиция, аранжировка, цифровая обработка, работа над ритмом, аранжировка баса

Работа над композицией 
 Ким Вун — слова, композиция, аранжировка, аранжировка баса, синтезатор
 Memme — композиция, аранжировка
 Bull$EyE — слова, композиция, аранжировка
 Boran — слова, композиция, аранжировка
 Aaron.H — слова, композиция, аранжировка, аранжировка барабана, цифровая обработка барабана
 N!ko — слова, композиция, аранжировка
 Dr.JO — слова, композиция, аранжировка, цифровая обработка, аранжировка синтезатора

Общее продюсирование 
 Ли Дэхён — продюсер
 Пак Мунчи — слова, композиция, аранжировка, гитара, аранжировка барабана, аранжировка баса, синтезатор, аранжировка синтезатора, бэк-вокал
 SpaceCowboy — композиция, аранжировка, цифровая обработка, постановка голоса, работа над ритмом, синтезатор, аранжировка баса, аранжировка духовых, аранжировка синтезатора
 Им Сухо — слова, композиция, аранжировка, гитара, аранжировка барабана, звукозапись

Чарты 

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Продажи

Общие продажи

История релиза

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop
Мини-альбомы 2021 года